Mende steht für:

 Mende (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mende, eine französische Gemeinde im Département Lozère, Präfektur des
 Arrondissements Mende und Hauptort der Kantone
 Mende-Nord und
 Mende-Sud
 Mende (Ungarn), eine Gemeinde in Ungarn
 Volk, Schrift und Sprache
 Mende (Volk), eine Ethnie
 Mende (Sprache), eine Sprache
 Mende-Schrift
 einen Markennamen für deutsche Rundfunkgeräte (1923–1945), danach Nordmende
 Mende (Griechenland), antike griechische Stadt auf der Chalkidike, heute Kalandra
 Mount Mende, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Mende Herkunftsname von:
 Durandus von Mende († 1296), französischer Kanonist und Liturgiker, Bischof von Mende